Okręty US Navy o nazwie USS "Shaw", pochodzącej od Johna Shawa – oficera z początków istnienia US Navy:
Pierwszy "Shaw" (DD-68) był niszczycielem, który służył w czasie I wojny światowej. Stracił część dziobu w kolizji ale został naprawiony.
Drugi "Shaw" (DD-373) także był niszczycielem i także stracił część dziobu (w czasie ataku na Pearl Harbor) i także został naprawiony i służył aktywnie podczas reszty II wojny światowej.
Shaw